Het seizoen 2009/10 was het 20e seizoen van de Bundesliga voor vrouwen. De competitie begon op 20 september 2009 en eindigde op 9 mei 2010.

Titelverdedigster was 1. FFC Turbine Potsdam die hun derde titel in de Bundesliga hadden binnengehaald. De plaatsvervangers van de degradanten in 2009, HSV Borussia Friedenstal en TSV Crailsheim, waren 1. FC Saarbrücken en Tennis Borussia Berlin.

De voormalige Oost-Duitse club 1. FFC Turbine Potsdam veroverden hun vierde titel, inclusief hun zes titels in de DDR hun tiende landskampioenschap. De clubs SC Freiburg en Tennis Borussia Berlin waren dit seizoen de degradanten.

In de editie 2010/11 van de UEFA Women's Champions League, neemt  naast kampioen Turbine Potsdam het als tweede geëindigde FCR 2001 Duisburg deel.

Eindstand

Uitslagen

Topscorers

In totaal werden er 511 doelpunten gemaakt, 51 minder dan in het vorige seizoen. Inka Grings van FCR 2001 Duisburg werd voor de zesde keer topscorer, een ‘all-time record’.

Bundesliga (vrouwenvoetbal)
Duits competitievoetbal 2009/10